Internazionali d’Italia 2006 (kobiety)
 Internazionali d’Italia 2006 (mężczyźni)